Inka steht für: 

 Inka, indigene urbane Kultur in Südamerika
 Inka (Vorname), weiblicher Vorname
 Inka!, ehemalige Talk-Show mit Inka Bause im ZDF
 Inka-Steinbuntbarsch, Süßwasserfisch
 Sapa Inka, Titel des Inka-Herrschers des Tawantinsuyu
 Inka-Kakadu, ein australischer Vogel
 Inka (Farbe), ein spezieller Orange-Farbton
 Inka, ursprünglicher Künstlername der Schlagersängerin und Moderatorin Inka Bause
 Inka, Rufname (und teilweise Deckname) von Irena Bernášková, tschechische Widerstandskämpferin

INKA steht als Abkürzung für:
 INKA-Palette, Transportpalette aus Pressholz der Firma Inka aus Siegertsbrunn
 INKA Stadtmagazin, kostenloses Karlsruher Stadtmagazin
 Inkunabelkatalog Deutscher Bibliotheken, betreut durch die Universitätsbibliothek Tübingen

InKA steht als Abkürzung für:
 Informations- und Kommunikationsaustausch mit dem Ausland, eine Software aus der KONSENS-Familie

IN-KA steht als Abkürzung für:
Karnataka, südindischer Bundesstaat, nach ISO 3166-2

Siehe auch:

 Inca, mallorquinische Gemeinde
 INCA
 INQA

Abkürzung